Болдер:

 Болдер, Артур (род. 1974) — американский писатель, сценарист и режиссёр испанского происхождения.
 Болдер, Роберт (1859—1937) — британский и американский актёр немого кино.
 Болдер, Тревор (1950—2013) — британский рок-музыкант.
 Болдер-Флэтс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Фримонт (штат Вайоминг, США).